Ба́бченко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бабченко Микола Федотович — український радянський політичний і державний діяч.
 Бабченко Аркадій Аркадійович — російський журналіст, прозаїк.

Українські прізвища
Прізвища на -енко